Сумбаванга () — город на юго-западе Танзании, административный центр области Руква, а также одноимённых себе  и округов .

Географическое положение 
Город находится в южной части области, к западу от озера Руква, на расстоянии приблизительно 845 километров к западу-юго-западу (WSW) от столицы страны Дар-эс-Салама. Абсолютная высота — 1 768 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2002 года, население составляло 75 816 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство. Промышленность развита слабо.

Транспорт 
К востоку от города расположен небольшой одноимённый аэропорт (ICAO: HTSU, IATA: SUT).

Примечания 

Города Танзании